Friedrich Kausler ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kausler (Oberamtmann) (1798–1874), deutscher Oberamtmann
 Friedrich Kausler (Politiker) (1806–1883), deutscher Politiker, MdL Württemberg